Il doppio del torneo di tennis Canella Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Filippo Messori e Massimo Valeri che hanno battuto in finale Agustín Calleri e Salvador Navarro 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Agustín Calleri /  Salvador Navarro (finale)
 Filippo Messori /  Massimo Valeri (Campioni)

 Carlos Martinez-Comet /  Andrés Schneiter (quarti di finale)
 George Bastl /  Eric Taino (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Canella Challenger 1999